East Peru ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Peru (Iowa), im Madison County
 East Peru (Maine), im Oxford County